Torralba o Torralva puede referirse a:

Topónimo 
Común en diferentes lenguas romances. Tiene el significado etimológico de "torre blanca".

España

Andalucía 

 Solana de Torralba, pueblo perteneciente al municipio de Úbeda, en la provincia de Jaén.
 Vados de Torralba, pueblo de colonización perteneciente al municipio de Villatorres, en la provincia de Jaén.

Aragón 

 Torralba de Aragón, localidad y municipio de la provincia de Huesca.
 Torralba de los Frailes, localidad y municipio de la provincia de Zaragoza.
 Torralba de Ribota, localidad y municipio de la provincia de Zaragoza.
 Torralba de los Sisones, localidad y municipio de la provincia de Teruel.

Castilla-La Mancha 

 Torralba, localidad y municipio de la provincia de Cuenca.
 Torralba de Calatrava, localidad y municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Torralba de Oropesa, localidad y municipio de la provincia de Toledo.

Castilla y León 
 Torralba de Arciel, localidad y pedanía del municipio de Gormaz en la provincia de Soria.
 Torralba del Burgo, población del municipio del Burgo de Osma en la provincia de Soria.
 Torralba del Moral, población del municipio de Medinaceli en la provincia de Soria.
 Yacimientos de Torralba y Ambrona, yacimiento paleontológico y arqueológico en esta última localidad.

Murcia 

 Torralba (Murcia), población perteneciente al municipio de Lorca.

Navarra 

 Torralba del Río, municipio y localidad.

Comunidad Valenciana 

 Torralba del Pinar, municipio y localidad de la provincia de Castellón.

Italia 

 Torralba (Italia), municipio de la provincia de Sassari.

Portugal 

Torr´Alva o Quinta de Torre Alva, localidad cercana a Évora.

Yacimiento arqueológico 
Yacimientos de Torralba y Ambrona, provincia de Soria, España.

Apellido 
Diego de Torralba, arquitecto portugués del .

Títulos nobiliarios 
Marquesado de Torralba (1650).
Marquesado de Torralba, creado el 24 de diciembre de 1894.
Marquesado de Torralba de Calatrava
Condado de Torralba de Aragón.
Condado de Torralva.